Seychels voetbalelftal (mannen)
 Seychels voetbalelftal (vrouwen)